Полийирос — греческий топоним. Может означать:

 Полийирос — город.
  — село.
 Полийирос (дим) — община.